Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1990-1991 - België
 Eerste klasse 1990-91 (basketbal België)
 Eerste klasse 1990-91 (voetbal België)
 Eerste klasse 1990-91 vrouwen (voetbal Frankrijk)